Wayland (servidor gràfic), protocol de servidor gràfic i una biblioteca per Linux que implementa aquest protocol
 Toponímia:
 Wayland (Iowa)
 Wayland (Kentucky)
 Wayland (Massachusetts)
 Wayland (Missouri)
 Wayland (Nova York)